Algemeen Rijksarchief (België), Belgisch overheidsarchief
 Nationaal Archief, Nederlands overheidsarchief

Archief
Overheidsinstantie